

Zoologie 
 Valgus, genre d'insectes coléoptères de la famille des Scarabaeidae.

Médecine 
 En orthopédie, un  dénomme l'état d'un os ou d'une articulation déviant vers l’extérieur par rapport au reste du corps. C'est l'inverse d'un , lequel est tourné vers l'intérieur. Exemple : valgus du pied.